Diese Liste der Landräte in Sachsen bietet einen Überblick über die Landräte, die seit der Neugründung des Landes Sachsen 1990 in den Landkreisen amtierten. Durch Kreisreformen änderten sich die Zuschnitte der Landkreise bislang zweimal fundamental, sodass die Anzahl der Landkreise von vormals 48 Landkreisen und sechs kreisfreien Städten auf nunmehr zehn Landkreise und drei kreisfreie Städte sank.

Bis 1994 wurden die Landräte durch die Kreistage gewählt. Seitdem werden die Landräte durch das Wahlvolk bestimmt.

Seit 2008 

Quelle:

Zwischen der Kreisreform Sachsen 1994/1996 und der Kreisreform Sachsen 2008 

Quellen:Sächsischer Landkreistag – Landräte von 1994 bis 2001

Von der Wende 1990 bis zur Kreisreform Sachsen 1994/1996 

Quelle:

Einzelnachweise 

!
Sachsen